Прави́тельство Рамадье́ () — французский кабинет министров периода Четвёртой республики во главе с Полем Рамадье:

 Правительство Рамадье (1) — с 22 января по 21 октября 1947 года;
 Правительство Рамадье (2) — с 22 октября по 19 ноября 1947.

Правительство Франции